Fédération française des tuiles et briques.

 Fédération française de twirling bâton

Références